Brvenica (macedònic:Брвеница) és una municipalitat del nord-oest de Macedònia del Nord. Brvenica també és el nom de la vila que fa de seu del govern municipal.

La municipalitat limita amb les de Tetovo al nord, Želino a l'est, Makedonski Brod al sud-est, Gostivar al sud-oest, Vrapčište a l'oest i Bogovinje al nord-oest.

Municipis de Macedònia del Nord